Huatulco bezeichnet:

 Santa María Huatulco, Stadt in Mexiko
 Municipio Santa María Huatulco, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Nationalpark Huatulco, Nationalpark in Mexiko